Seznam držav po porabi nafte: Vir: CIA World Factbook.

Slovenija porabi okrog 52930 sodčkov/dan (8 415 m³/dan, 8 415 000 litrov/dan)

Glej tudi
Seznam držav po proizvodnji nafte
Naftne rezerve
Svetovna poraba energije
Seznam držav po proizvodnji in porabi zemeljskega plina

Sklici

Nafta
Energetika